Фейге:

 Фейге, Уриэль (род. 1959) — израильский информатик;
 Фейге, Ханс (1880—1953) — военачальник Третьго Рейха, генерал кавалерии (1935), генерал инфантерии вермахта (1940)